Der Derwent ist ein Fluss, der von seinem Ursprung bis nach Rowlands Gill die Grenze zwischen Northumberland und County Durham bildet. Der Derwent entsteht aus dem Zusammenfluss von Beldon Burn und Nookton Burn östlich von Blanchland.

Westlich von Consett fließt der Derwent durch das Derwent Reservoir.

Der Stausee Kielder Water hat eine Verbindung zum Derwent und kann dessen Wassermenge bei Bedarf ergänzen.

Der Derwent mündet am südlichen Rand von Newcastle-upon-Tyne in den Tyne.

Nachweise

Weblinks 
  Bridges On The Derwent Informationen über den Fluss und seine Brücken

Gewässer in County Durham (Unitary Authority)
Gewässer in Northumberland